Daniel Domínguez Rodríguez (Montijo, 23 de abril de 1995) es un periodista extremeño. Es subdirector y redactor de la revista La Marea y coordinador del suplemento #yoIBEXtigo.

Biografía  
Nació en Montijo, una localidad de la provincia de Badajoz, en 1995. Allí cursó los estudios obligatorios y el bachillerato, además del grado profesional de música en la especialidad de violín en el conservatorio del municipio.

Con 18 años se traslada a Madrid para estudiar Periodismo en la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Tras finalizar el grado, amplió sus estudios matriculándose en el máster en Estudios Avanzados en Comunicación Política, el cual finalizó en 2018.Ese mismo año ya empezó a colaborar con diferentes medios de comunicación, entre ellos la revista La Marea. En enero de 2019 ya entró a formar parte de la plantilla de redactores del medio. En julio de 2022 fue nombrado subdirector de Investigación y Audiovisual de La Marea y actualmente coordina el suplemento #yoIBEXtigo para la investigación de las grandes empresas españolas. 

Ha colaborado con diferentes organizaciones a nivel nacional e internacional como la Fundación Por Causa,Changing Markets Foundation o Lighthouse Reportsen investigaciones periodísticas. Ha impartido clases en el Departamento de Periodismo y Nuevos Medios de la Universidad Complutense de Madrid en el campo de la "Deontología en los medios nativos digitales". 

En agosto de 2021, el exconcejal socialista y antiguo candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, Antonio Miguel Carmona, le acusó de publicar una noticia “falsa” referente a Iberdrola.   A principios de noviembre de ese mismo año, la eléctrica vasca le nombró vicepresidente de Iberdrola Españacon un sueldo anual que ronda el medio millón de euros. 

En marzo de 2022, Dani Domínguez ganó el Premio de Periodismo Jesús Rubio por un reportaje sobre las consecuencias de vaciado del embalses de Valdecañas por parte de Iberdrola. Ha coordinado el libro IBEX 35. Tres décadas marcando la agenda política de España y de tu bolsillo publicado en enero de 2023.

Música 

Graduado en enseñanzas profesionales en la modalidad de violín, siempre ha estado muy ligado a la música. Ahora, compone sus propias canciones de denuncia social y política. Su primera canción de estudio es Doce meses, grabada en 2021.

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha de autor en La Marea 
 Cuenta de Twitter 
 Canal de YouTube 

Nacidos en Badajoz
Periodistas de España del siglo XXI
Comentaristas políticos de España